Gablenz désigne :

Patronyme 
 Eccard Freiherr von Gablenz (1891–1978) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Jerzy Gablenz (1888-1937) est un chef d'orchestre et compositeur polonais.

Toponymie 
 Gablenz est une commune de Saxe en Allemagne.

Homonymie de patronyme